Marshmallow: um tipo de confeito.
 Marshmello: DJ americano.
 Marshmallow: versão do sistema operativo Android.

Desambiguação